Харжевский:

 Харжевский, Владимир Григорьевич (1892—1981) —  генерал-майор, участник Первой мировой войны, и военачальник Белого движения на Юге России
 Харжевский, Петр Петрович (род. 2000) — украинский футболист, защитник